Das Landgericht Edelstetten war ein von 1816 bis 1848 bestehendes bayerisches Landgericht älterer Ordnung mit Sitz in Edelstetten im heutigen Landkreis Günzburg in Bayern. Die Landgerichte waren im Königreich Bayern Gerichts- und Verwaltungsbehörden, die 1862 in administrativer Hinsicht von den Bezirksämtern und 1879 in juristischer Hinsicht von den Amtsgerichten abgelöst wurden.

Geschichte 
Im Jahr 1816 wurde im Verlauf der Verwaltungsneugliederung Bayerns das Landgericht Edelstetten errichtet. Dieses kam zunächst zum Illerkreis und ab 1817 zum Oberdonaukreis. im Jahr 1848 wurde das Landgericht Edelstetten aufgelöst.

Siehe auch 
 Landkreis Günzburg#Landgerichte

Literatur 
 

Edelstetten
Neuburg an der Kammel
Gegründet 1816
Aufgelöst 1848
Geschichte (Landkreis Günzburg)